

Населені пункти та їхні частини
 Забаґне — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Забаґне — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Забаґне — частина села Ліпінкі в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Забаґне — частина села Далевиці в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Забаґне — частина села Вейдо в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Забаґне — частина села Ліпники в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Забаґне — частина села Дульча-Мала в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Забаґне — частина села Воля-Здаковська в гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Забаґне — колонія в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства

Примітки